Vees oder Vées ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Vées (1915–1977), französischer Jazzmusiker
 Sepp Vees (1908–1989), deutscher Künstler